Spojení písmen C, N a C může znamenat:

CNC 
Computer Numeric Control – číslicové řízení počítačem, nejčastěji u obráběcích strojů
Command & Conquer – počítačová hra
Czech News Center – Mediální dům CZECH NEWS CENTER s.r.o

Cnc 
Souhvězdí Raka – zkratka latinského názvu Cancer.

Externí odkazy 
 

Zkratky